Remigius Machura – ur. 1960, czeski lekkoatleta, kulomiot, przez większość kariery reprezentujący Czechosłowację
 Remigius Machura – ur. 1986, czeski lekkoatleta, kulomiot